Jan Hoekema (politicus) (1952), Nederlandse politicus van D66
 Jan Hoekema (voetballer) (1928–2005), Nederlands voetballer